L'Enfant du Danube peut être le titre : 
 d'un film français de 1936 réalisé par André Alexandre et Charles Le Derlé.
 d'un livre publié en 1948 écrit par János Székely